L'Open des Bermudes de squash 2004 est l'édition 2004 de l'Open des Bermudes de squash, qui est un tournoi PSA 5 Star avec une dotation de . Le tournoi se déroule aux Bermudes  du 15 au .

Lee Beachill remporte son  titre majeur en reportant en finale ce premier Open des Bermudes face à David Palmer.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

Compétition de squash aux Bermudes
Squash en 2004
Sport en mars 2004